25-й чемпионат Африки по баскетболу — проходил на баскетбольных площадках Триполи и Бенгази, Ливии с 6 до 15 августа 2009 года. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Команды, занявшие 4 места, в плей-офф раунде разыграли 13-16 места. По 3 сильнейшие команды из каждой группы образовали 2 группы в квалификационном раунде. Команды, занявшие 5 и 6 места, в плей-офф раунде разыграли 9-12 места. Команды, занявшие 1-4 места, в плей-офф раунде разыграли 1-8 места.

3 сильнейшие команды чемпионата попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Турнир

Группа A 

5 августа

- 93:84

- 88:72

6 августа

- 49:97

- 73:64

7 августа

- 94:57

- 81:97

 Группа В 

5 августа

- 62:72- 79:74

6 августа- 67:54- 69:79

7 августа

- 47:67- 93:50

 Группа С 

5 августа- 95:68- 79:69

6 августа

- 69:82

- 56:70

7 августа

- 61:113

- 65:67

 Группа D 

5 августа- 71:52

- 85:84

6 августа- 77:67- 98:79

7 августа

- 83:86

- 57:74

 Квалификационный раунд 
 Группа E 

9 августа-  71:58-  91:58

-  77:87

10 августа

-  61:88-  75:73-  74:70

11 августа

-  64:80-  95:73-  93:85

 Группа F 

9 августа

-  54:80-  72:59-  76:75

10 августа-  85:64

-  73:75

-  66:68

11 августа

-  73:81-  82:69

-'''  65:73

Плей-офф

за 1-4 места

за 5-8 места

за 9-12 места

за 13-16 места

Итоговое положение

</center>

 Призёры чемпионата напрямую попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт чемпионата

2009
2009 год в баскетболе
Чемпионаты Африки в Ливии
Август 2009 года
2000-е годы в Ливии
Международные спортивные соревнования в Триполи
Спорт в Бенгази
Чемпионаты Африки в 2009 году